Зичи:

 Зичи — венгерский дворянский род, известный с XIII века.
 Зичи, Геза (1849—1924) — венгерский пианист и композитор.
 Зичи, Дьюла (1871—1942) — католический прелат, епископ Печа, архиепископ Калочи.
 Зичи, Михаил Александрович (1827—1906) — венгерский рисовальщик и живописец.